Дірібе Велтеджи (, ) — ефіопська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні дистанції, чемпіонка світу 2018 року серед юніорів у бігу на 800 метрів.

Основні міжнародні виступи

Примітки

Джерела 

 

Народились 13 травня
Народились 2002
Ефіопські бігуни на середні дистанції
В